Алекса́ндр Ива́нович Его́ров:
 Егоров, Александр Иванович (1905—1968) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Александр Иванович (1909—2004) —  советский геолог, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Егоров, Александр Иванович (1926—2017) —  советский и казахстанский писатель, поэт и журналист.